Kanal 11 steht für:

 Kanal 11 (Estland), Fernsehsender in Estland
 Kanal 11, früherer Name eines Fernsehsenders in Thailand, siehe NBT TV